O Fath Nador é um clube de futebol marroquino que joga atualmente no GNFA 1 , a terceira divisão do futebol marroquino.

História

O clube foi fundado em 1971.

Ligações externas 

Clubes de futebol do Marrocos
Clubes de futebol fundados em 1971